

Фарафоново — присілок, Кезький район, Удмуртія
 Фарафоново — селище, Мценський район, Орловська область